

Geografia

Austria 
 Loipersdorf – frazione di Gerersdorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Loipersdorf bei Fürstenfeld – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Loipersdorf-Kitzladen – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Loipersdorf im Burgenland – ex comune ora frazione di Loipersdorf-Kitzladen, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)

Slovacchia 
 Loipersdorf – antico nome tedesco di Štvrtok na Ostrove, comune nel distretto di Dunajská Streda (Trnava)